Э́стфолл () — провинция Норвегии. Расположена в южной части Восточной Норвегии. Административный центр — город Сарпсборг. Граничит с фюльке Акерсхус и Хедмарк.

Административно-территориальное деление 
Перечень коммун:
 Аремарк
 Ашим
 Валер
 Волер
 Маркер
 Мосс
 Раккестад
 Рёмскуг
 Роде
 Рюгге
 Сарпсборг
 Спюдеберг
 Трёгстад
 Фредрикстад
 Халден
 Хубёль
 Шиптвет
 Эйдсберг

Примечания 

Эстфолл